VLS steht für:
 Vapour-Liquid-Solid, Wachstumsmethode von Halbleitern, siehe VLS-Mechanismus
 Vascular-Leak-Syndrom, potenzielle Nebenwirkung bei der Therapie mit Zytokinen
 Veículo Lançador de Satélites, brasilianische Trägerrakete, siehe VLS-1
 Verband Liegenschaften Schweiz
 Verkehrsgemeinschaft Landkreis Schaumburg
 Versuchs- und Lehranstalt für Spiritusfabrikation
 Vertical Launching System, Senkrechtstartanlage für Flugkörper
 VideoLAN Server, freie Mediensoftware
 Volllaststunde, Maß für den Nutzungsgrad einer technischen Anlage
 Vertical Lift System, siehe Scherentür

vls steht für:
 Westflämisch (ISO-639-3-Code)

Abkürzung